Frauenbergkapelle ist der Name folgender Kapellen:
 Frauenbergkapelle (Bad Waldsee)
 Frauenbergkapelle (Eichstätt)
 Frauenbergkapelle (Weltenburg)
Siehe auch:
 Frauenbergkirche